Bembibre puede hacer referencia a:
 Bembibre, municipio de la provincia de León.
 Bembibre (La Coruña) (San Salvador de Bembibre), lugar y parroquia del municipio de Valle del Dubra, provincia de La Coruña.
 Bembibre (Lugo) (San Pedro de Bembibre), parroquia del municipio de Taboada, provincia de Lugo.
 Bembibre (Orense) (Santo André de Bembibre), lugar y parroquia del municipio de Viana del Bollo, provincia de Orense.